Мессьє 62, кульове зоряне скупчення